

Подол — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Подол — присілок, колишнє Трофимовське сільське поселення, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Подол — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Подол — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Подол — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Див. також 
 Подольська

ru:Подол